Ескуссан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Ескуссан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда